Oyhamburu est un patronyme et toponyme d'origine basque qui signifie « celui qui est à la tête de la forêt » ou encore « celui qui est à la lisière ». C'est communément aussi le nom du menuisier en euskara. Les noms de famille Doyhamboure et Oyhanboure tirent leur origine de ce patronyme. Oyhamburu s'écrit Oihanburu selon les règles orthographiques basques.

Patronyme 

Oyhamburu est un nom de famille notamment porté par :
 Philippe Oyhamburu, artiste, auteur et danseur basque ;
Oyhamburua, une Etxe dans le droit des fors basques de la province du Labour ;
 Kattalin Gabriel-Oyhamburu, docteur en géopolitique et auteur ;
 Sergio Oyhamburu, syndicaliste argentin de la CGT.

Toponyme 
Oyhamburu est un nom de lieu notamment porté par les noms homonymes :

 Oihanburu, lieu-dit situé dans la commune française de Isturits située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine ;
 Oyanboure, ancien hameau situé dans la commune française de Bardos située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine ;
 Oyanboure, ancien hameau situé dans la commune française d'Urcuit située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine.

Notes et références 

Patronyme basque